San Bartolomé de Tirajana (gemeente)
 San Bartolomé de Tirajana (plaats)